VSP steht für:
 Value Stream Planning, siehe Wertstromplanung
 Verein für Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft, siehe VertretungsNetz
 Verein für solidarische Perspektiven
 Voith-Schneider-Propeller, variabler Schiffsantrieb, siehe Voith-Schneider-Antrieb
 Viação Aérea São Paulo (ICAO-Code), ehemalige brasilianische Fluggesellschaft

Parteien:
 Vereinigte Sozialistische Partei, deutsche Kleinpartei
 Victorian Socialist Party, australische Partei
 Vlaamsche Socialistische Arbeidspartij, belgische Partei, siehe Vooruit

Abkürzung